Les énergies d'ionisation des éléments sont données en fonction de l'élément et de l'ionisation concernée (, , , jusqu'à la  pour le krypton et le molybdène). Les données « usage » et « WEL » sont exprimées en kilojoules par mole (kJ·mol), tandis que les données « CRC » sont exprimées en électron-volts (eV).

Énergies d'ionisation

Notes et références 
Notes

Références

Bibliographie 

  (prédictions)
 
  (prédictions)

WEL

CRC

Voir aussi 
 Liste d'énergies d'ionisation

Physique atomique
Chimie quantique
Chimie physique
Liste en rapport avec la chimie